Gáspár Kata
 Gáspár Kata (1897–1944) műfordító
 Gáspár Kata (1977–) szociológus, szerkesztőségi titkár
 Gáspár Kata (?–) testnevelő tanár, atléta szakedző és aerobik oktató, válogatott és többszörös korosztályos országos bajnok rövidtáv síkfutó
 Gáspár Kata (1987–) színésznő
Gáspár Katalin
 Gáspár Katalin (1951–) újságíró, lapszerkesztő
 Gáspár Katalin (1952–) költő
 Gáspár Katalin (?–) atléta, futó